Легкоатлетические соревнования на летней Универсиаде 1997 в Италии проходили на стадионе Анджело Массимино. Впервые на Универсиаде прошли следующие соревнования: полумарафон, метание молота и прыжки с шестом.

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Лёгкая атлетика на XIX универсиаде
 Сайт ФИСУ

Летняя Универсиада 1997
1997
1997 год в лёгкой атлетике
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Италии